Bonner Durchmusterung, catàleg internacional d'estrelles
 Anthony Bonner, traductor i lul·lista mallorquí 
 Bonner (Gósol), despoblat al terme municipal de Gòsol